Muzzano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Muzzano, Piemonte, kommun , Piemonte, Provincia di Biella,

Schweiz 

 Muzzano, Ticino, kommun, 

Robotskapade Italienförgreningar